Pulau Bira is verzamelnaam voor de onderstaande twee Indonesische eilanden, die deel uitmaken van de Duizendeilanden:
Pulau Bira Besar
Pulau Bira Kecil